USS Vixen ha sido el nombre recibido por siete buques de la Armada de los Estados Unidos:

 El primer  fue una goleta, botada en 1803 y capturada por los británicos durante la Guerra Anglo estadounidense de 1812.
 El segundo  fue un bergantín, adquirido en 1813 y capturado poco después el mismo año.
 El tercer  fue un buque a vapor adquirido en 1846 y vendido en 1855.
 El cuarto  fue un cañonero, adquirido en 1861 y dado de baja en 1862.
 El quinto fue un monitor nombrado previamente  renombrado USS Osceola recibió durante un corto periodo el nombre de USS Vixen en 1869
 El sexto  fue un yate, construido en 1896, adquirido en 1898, que estuvo presente en la batalla naval de Santiago de Cuba y que fue dado de baja en el año 1922.
 El séptimo   fue un cañonero, dado de alta en 1941 y de baja en 1946.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos